Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern som har eller har haft stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Mecklenburg-Vorpommern

Städer i Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern